Села:
 Колісниківка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Колісниківка — Харківська область, Куп'янський район
 Колісниківка — Харківська область, Шевченківський район